Eerste klasse (1939/1940) miała być 40. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu broniła drużyna Beerschot AC. Nie wyłoniono nowego mistrza Belgii. Rozgrywki zostały przerwane z powodu wybuchu II wojny światowej.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1939 w piłce nożnej
1940 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii